Le Championnat des Amériques de basket-ball féminin 1993 s'est déroulé du 26 juin au  à São Paulo.

Format de la compétition

Compétition

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Tour final

Classement final
Les quatre premiers sont qualifiés pour le Championnat du monde de basket-ball féminin 1994.

Notes et références 

1993
Événement sportif international au Brésil
Événement sportif à São Paulo
Amériques féminin 1993
Basket-ball en 1993
Sport au Brésil en 1993
Sport en juin 1993
Sport en juillet 1993